Prunesi – abitanti di Pruno (Cilento)
Prunesi – abitanti di Pruno (Stazzema)